Laconia (engl. für Lakonien) steht für:

 Laconia (Schiff, 1911), Passagierschiff der britischen Cunard Line, 1917 versenkt durch U 50
 Laconia (Schiff, 1922), Passagierschiff der britischen Cunard Line, 1942 versenkt durch U 156
 löste den Laconia-Befehl aus
 Laconia (Film), ein zweiteiliger deutsch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2011
 Laconia (Cyclecar), ein US-amerikanischer Kleinstwagen von 1914 aus Laconia (New Hampshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Laconia (Arkansas)
 Laconia (Indiana)
 Laconia (New Hampshire)
 Laconia (Tennessee)

Siehe auch:
 Lakonia